Montacuta voringi är en musselart som beskrevs av Friele 1877. Montacuta voringi ingår i släktet Montacuta och familjen Lasaeidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Musslor
voringi